Snyder House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Snyder House (Arkansas), ID-Nr. 82000928
 Snyder House (Louisiana), ID-Nr. 96001165
 Snyder House (Montana), ID-Nr. 94000916